La position de NGC 3186 a été enregistrée par l'astronome allemand Albert Marth en 1886, mais il n'y a rien à cet endroit qui corresponde à la description qu'il en a donnée. Le professeur Seligman soutient donc qu'il s'agit d'une entrée du New General Catalogue qui concerne un corps céleste perdu, ou inexistant. Près de ces coordonnées, dans la constellation du Lion, on retrouve deux candidats pour NGC 3186. La base de données NASA/IPAC et Wolfganf Steinicke identifient la galaxie PGC 29963 comme étant NGC 3186, tandis que les bases de données Simbad et HyperLeda choisissent PGC 30058. Il n'y a pas de façon de choisir entre ces deux candidats. Toutefois, la base de données NASA/IPAC indique que cette identification est incertaine.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

(en) NGC 3186 sur le site du professeur C. Seligman

3186
Constellation du Lion